Длге Клчово () — деревня на востоке Словакии района Вранов-над-Топлёу Прешовского края.

Расположена в долине реки Ондава, правом притоке р. Бодрог.

Впервые в письменных источниках упоминается в 1270 году.

Население — 1402 человека, в том числе, 684 мужчины и 718 женщин (31 декабря 2011).

Статистические данные (2001) 
Национальный состав:
 Словаки — 96,67 %,
 Цыгане — 2,19 %,
 Чехи — 0,21 %.

Конфессиональный состав:
 Католики — 70,42 %
 Греко-католики — 27,46 %,
 Лютеране — 0,35 %

Ссылки 
 Сайт Длге Клчово

Населённые пункты Словакии